Paulo Marques pode referir-se a:

Paulo Marques (escritor) (1857 — 1884) - jornalista, romancista e poeta brasileiro;
Paulo Marques (piloto português) - piloto português de motos e automóveis todo-terreno, que participou várias vezes no Rali Dakar;
Paulo Davi da Costa Marques - político catarinense.
Paulo Marques (radialista) - radialista e político pernambucano.

Desambiguações de antropônimos